Ел Пињон има више значења:

 Ел Пињон (Чикоасен), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пињон (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пињон (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пињон (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пињон (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пињон (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пињон (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пињон (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Пињон (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пињон (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику